Le tournoi de tennis de Linz est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2001, classée en catégorie Tier II, se dispute du 22 au .

Lindsay Davenport remporte le simple dames. En finale, elle bat Jelena Dokić, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Jelena Dokić et Nadia Petrova.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Linz
 Saison 2001 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2001
Linz
Sport en Autriche en 2001
Tennis en octobre 2001